De 16e editie van het Europees kampioenschap hockey onder 21 voor mannen (2012) werd van 27 augustus tot en met 1 september 2012 gehouden in het Brabantse Den Bosch. Aan het toernooi deden de beste zes landen van het vorige EK mee en de nummers één en twee van het vorige EK onder de 21 voor B-landen.

Tegelijkertijd werd het Europees kampioenschap voor vrouwen onder de 21 gehouden.

Gekwalificeerde teams
 
 
 
 
  (winnaar EK B-landen onder 21 2010)
  (gastland en titelhouder)
  (nummer 2 EK B-landen onder 21 2010)

Groepsfase
De nummers 1 en 2 van elke groep plaatsen zich voor de halve finale. De overige landen spelen in de verliezersgroep om degradatie te voorkomen.

Groep A

Groep B

Plaats 5 t/m 8 
De nummers 3 en 4 van beide groepen spelen in een nieuwe groep om de plaatsen 5 t/m 8. Het resultaat tegen het andere team uit dezelfde groep wordt meegenomen. De nummers 7 en 8 degraderen naar het EK voor B-landen.

Plaats 1 t/m 4

Klassement

Hockey in Nederland
Hockey in 2012
onder 21 mannen 2012
Hockey
Sportevenement in 's-Hertogenbosch